Diospyros apeibacarpos är en tvåhjärtbladig växtart som beskrevs av Giuseppe Raddi. Diospyros apeibacarpos ingår i släktet Diospyros och familjen Ebenaceae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Ljungordningen
apeibacarpos